Борис Богданов може да се отнася за:

 Борис Богданов (1887 - 1916), български военен, капитан
 Борис Богданов (1894 - 1916), български военен, генерал-майор
 Борис Богданов (1896 - 1985), български политик и военен